Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2006 was de twaalfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 8 oktober 2006 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Sébastien Charpentier werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een overwinning in de race, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Kevin Curtain in te halen.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Magny-Cours